Die Indonesia Open 2001 waren eines der Top-10-Turniere im Badminton in Asien. Sie fanden vom 25. bis 29. Juli in Jakarta statt. Das Preisgeld betrug 170.00 US$.

Austragungsort 
 Senayan

Sieger und Platzierte

Finalresultate

Endrundenergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
 
 tournamentsoftware.com
 worldbadminton.com

2001
Badmintonwettbewerb in Jakarta
World Badminton Grand Prix 2001